Marie Klévská (Marie de Clèves, Marie de Nevers; 1553 – 1574) byla sňatkem s Jindřichem I. Bourbon-Condé kněžnou de Condé a současně vyvolala milostný zájem u mladého krále Jindřicha III. Francouzského.

Život 
Marie se narodila jako nejmladší dítě Františka I. Klévského, vévody z Nevers, a Markéty Bourbon-Vendôme, starší sestry Antonína Navarrského.

Jejími staršími sestrami byly mantovská kněžna Henrietta Klévská a vévodkyně de Guise Kateřina Klévská. Král Jindřich IV. Francouzský byl jejím bratrancem a anglická královna Anna Klevská, čtvrtá manželka Jindřicha VIII., její vzdálenou sestřenicí. Jejími švagry byli vévoda Jindřich I. de Guise a vévoda Ludvík Gonzaga.

Vyrůstala u své tety, královny Jany III. Navarrské, která ji vychovala jako kalvinistku. V roce 1572 se asi devatenáctiletá dívka během kalvinistického obřadu provdala za o rok staršího Jindřicha I. Bourbona, knížete de Condé a vévodu d'Enghienu. O několik měsíců později, po Bartolomějské noci, byl pár donucen konvertovat ke katolické víře a znovu se vzít v katolickém ritu. Když její manžel uprchl od dvora a vrátil se k protestantské víře, odmítla a zůstala u dvora; do konce života zůstala katoličkou.

Svou krásou proslulá Marie padla někdy před rokem 1574 do oka mladému vévodovi Jindřichovi z Anjou, budoucímu králi Jindřichovi III. Po nástupu na trůn v roce 1574 měl Jindřich v úmyslu obstarat Marii rozvod s jejím manželem a sám si ji vzít; Marie však zemřela předtím, než se mohly jeho plány uskutečnit.

Historicky se uvádí, že příčinou smrti kněžny de Condé byla plicní infekce z probíhajícího zápalu plic.

Kníže Jindřich de Condé se v roce 1586 znovu oženil se Šarlotou Kateřinou de La Trémoille. Král Jindřich III. několik měsíců truchlil a nakonec se v roce 1575 oženil s Luisou Lotrinskou, která byla Marii velice podobná.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Klevští
Bourboni
Enghienské vévodkyně
Kněžny z Condé
Francouzské osobnosti 16. století
Francouzky 16. století
Milenky Jindřicha III. Francouzského
Narození v roce 1553
Úmrtí v roce 1574
Narození v 16. století
Úmrtí v 16. století
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy